Waal può riferirsi a:
 Waal – fiume nei Paesi Bassi
 Waal – comune-mercato in Germania
 Waal – piccoli canali artificiali usati in Tirolo e Alto Adige per l'irrigazione